O termo Convento de São Francisco pode denominar os seguintes edifícios:

Em Portugal

Açores 
 Convento de São Francisco (Angra do Heroísmo)
 Convento de São Francisco (Vila do Porto)
 Convento dos Franciscanos e Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Lajes do Pico
 Convento de São Francisco (Vila Franca do Campo)

Distrito de Beja 
 Convento de São Francisco (Almodôvar) (e a respectiva Igreja de São Francisco), em Almodôvar.
 Convento de São Francisco (Alvito) ou Convento de Nossa Senhora dos Mártires, no Alvito.
 Convento de São Francisco (Beja) (actual Pousada de São Francisco) ou Capela dos Freires (sala dos túmulos), em Salvador, Beja.
 Convento de São Francisco (Moura) e respectiva Igreja de São Francisco, Moura (Santo Agostinho), Moura.
 Convento de Santo António (Serpa) ou Convento de São Francisco e Igreja de São Francisco, Santa Maria, Serpa.

Distrito de Bragança 
 Convento de São Francisco (Santa Maria) (e respectiva Igreja), Santa Maria, Bragança.

com nome composto:
 Convento de São Francisco de Mogadouro (Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro), Mogadouro.

Distrito de Braga 
 Convento de São Francisco (Guimarães), em Guimarães.
 Convento de São Francisco (Braga), em Real, Braga.

Distrito de Coimbra 
 Convento de São Francisco (Coimbra), em Coimbra

Distrito de Évora 
 Convento de São Francisco (Nossa Senhora da Vila) (Incluindo a Igreja de São Francisco), Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo.

com nome composto:
 Convento de São Francisco dos Capuchos da Piedade ou Convento dos Capuchos de São Francisco, Portel.
 Antigo Convento de São Francisco (Arraiolos), Igreja de São Francisco e cemitério anexo, Arraiolos.

Distrito de Faro 
 Convento de São Francisco (Portimão) ou Convento de Nossa Senhora da Esperança, em Portimão.
 Convento de São Francisco (Lagoa), em Lagoa.
 Convento de São Francisco (Estômbar) ou Convento do Praxel, em Estômbar, Lagoa.
 Convento de São Francisco (Tavira), Faro.
 O Convento de Nossa Senhora do Loreto, em Lagos, é também conhecido como Convento de São Francisco.

Distrito da Guarda 
com nome composto:
 Convento de São Francisco da Guarda ou Convento do Espírito Santo, Sé (Guarda), Guarda.

Distrito de Leiria 
 Igreja e Convento de São Francisco (Leiria), Leiria.

Distrito de Lisboa 
 Convento de São Francisco (Alenquer) (portal manuelino), Santo Estêvão (Alenquer), Alenquer.

com nome composto:
 Convento de São Francisco da Cidade, Mártires, Lisboa.

Distrito de Portalegre 
 Convento de São Francisco (Portalegre) (Igreja do Convento de São Francisco), Sé, Portalegre.
 Convento de São Francisco (Assunção) (cerca), Assunção, Elvas.

com nome composto:
 Antigo Convento de São Francisco (São João Baptista) ou Asilo de Cegos de Nossa Senhora da Esperança, São João Baptista, Castelo de Vide.

Distrito do Porto 
 Convento de São Francisco (Vila do Conde)

Distrito de Santarém 
 Extinto Convento de São Francisco (Santarém) (Igreja e Claustro), São Salvador, Santarém.

Distrito de Setúbal 
 Convento de São Francisco (Torrão) (e a respectiva Igreja de São Francisco), em Torrão, Alcácer do Sal.

com nome composto:
 Antigo Convento de São Francisco (Alcochete), São Francisco, Alcochete.

Distrito de Viana do Castelo 
com nome composto:
 Convento de São Francisco do Monte, Santa Maria Maior, Viana do Castelo.

No Brasil 
 Convento de São Francisco (Olinda), em Olinda, Pernambuco.
Convento de São Francisco (João Pessoa), em João Pessoa, Paraíba.
 Convento de São Francisco (São Paulo), em São Paulo, SP.
 Igreja e Convento de São Francisco, em Salvador, Bahia.
 Convento de São Francisco, em Vitória (Espírito Santo), Espírito Santo.

Em Espanha
Convento de São Francisco de Ourense

Ligações externas 
 Site do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana / SIPA - para aceder à listagem dos conventos com esta denominação escreva "Convento de São Francisco" no campo "denominação" e pressione "pesquisar" no lado inferior esquerdo da página.
 Site do IGESPAR - para aceder à listagem dos conventos com esta denominação pressione no menu da esquerda "Património" → "Pesquisa de património". Escreva "Convento de São Francisco" no campo "denominação" e pressione "pesquisar".

Desambiguação